Pampiconus är ett släkte av mångfotingar. Pampiconus ingår i familjen Siphonotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spetshuvuddubbelfotingar
Pampiconus